«Манагер и Родина» (до 2004 года — «Родина») — российская рок-группа, основанная сибирским панк-музыкантом Олегом Судаковым, известным также как «Манагер», в 1994 году. Группа дебютировала на сцене в рамках политической музыкальной акции «Русский прорыв».

История 
В начале 1990-х годов Олег «Манагер» принял решение создать свой собственный «полноценный» музыкальный коллектив, после многочисленных панк-проектов в соавторстве с Егором Летовым — «Анархия», «Цыганята и Я с Ильича», «Армия Власова», «Коммунизм». К 1994 году собирается первый состав новой группы Манагера под названием «Родина», сформированный сессионными участниками групп «Гражданская оборона» (Александр Андрюшкин — ударные, клавишные, Игорь Жевтун — гитара, Евгений «Махно» Пьянов — гитара) и «Инструкция по выживанию» (Евгений «Джексон» Кокорин — гитара, клавишные, Аркадий Кузнецов — бас-гитара). В рамках акции «Русский прорыв» группа дала несколько концертов вместе с «Гражданской обороной» и «Инструкцией по выживанию». Программу группы составляли, в основном, песни из репертуара проектов «Анархия» и «Армия Власова», которые позже были зафиксированы в альбомах.

Через год был выпущен дебютный альбом группы «Быть живым», в который вошли как ранние песни Судакова, так и песни, сочинённые во время проведения акции «Русский прорыв». Позже в группе наступает затишье, возможно, в связи с тем, что сессионные музыканты «Гражданской обороны» принялись работать над записью новых альбомов, Жевтун покидает коллектив, а позже погибает трагически Махно. Судаков занимается публицистической деятельностью, являясь также членом новосибирского отделения НБП. И второй альбом «Родины» записывается уже в 2002 году Андрюшкиным на его студии «Летучие рыбы» и выходит в 2004-м. Тогда же формируется «постоянный» состав и название группы — «Манагер и Родина». Группу покидает Андрюшкин, периодически появляясь как концертный участник группы. Позже группу покинет и Джексон, поучаствовав в записи четвёртого номерного альбома «Добровольный Эдем» в 2009 году.

Весной 2014 года был выпущен пятый альбом «На блаженном острове», приуроченный к двадцатилетнему юбилею группы. В альбом вошли песни Судакова и «хиты», написанные Судаковым в соавторстве с Летовым, из репертуара проектов «Анархия» и «Цыганята и Я с Ильича».

В августе 2020 года вышел первый полноценный концертный альбом группы. Основой материала послужило выступление на фестивале "Коммунистический субботник" 22 сентября 2018 года, проходящем в клубе "Сердце" в Санкт-Петербурге.

18 декабря 2021 года вышел шестой студийный альбом "Наследники", записанный с Евгением Каргаполовым. Основная тема альбома - песни Судакова сказочного характера. 

10 октября 2022 года издательство "Выргород" выпустило седьмой студийный альбом "Странники простора".

Жанровое определение творчества 
В интервью в телепередаче «Рождённые в СССР» Манагер утверждал, что группа играет арт-панк. 
Я считаю, что мы играем арт-панк, то есть с элементами арт-рока. Панк-рок играть может только молодой человек, потому что это энергия, это азарт, это где-то иногда агрессия, а порой и непримиримое, слегка наглое и, конечно, очень смелое отношение к реальности. Человек, который чуть-чуть постарел, или сдал, или заматерел в своей жизненной позиции, ему немножко даже тяжело вот так резко, быстро себя переключать, представлять, делать и даже там, что называется, поводить плечом.

Состав 
 Олег Судаков (Манагер) — вокал, акустика
 Евгений Каргаполов — инструменты

Бывшие участники 
 Гитаристы: Е. Пьянов, И. Жевтун, Е. Кокорин, Е. Ефимов, А. Артамонов
 Бас-гитаристы: А. Кузнецов, К. Мишин, А. Гарманов, А. Поляков
 Ударники: А. Андрюшкин, Е. Кузнецов, А. Воронцов, С. Слюсаренко, А. Минин, С. Амелько, В. Калинин

Дискография

Студийные альбомы 
«Быть живым» (1995)
 «Тот свет» (2004)
 «Колесница звёзд» (2005)
 «Добровольный Эдем» (2009)
 «На блаженном острове» (2014)
«Наследники» (2021)
«Странники простора» (2022)

Концертные альбомы 

 «Концерт 22.09.2018 в клубе «Сердце»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сообщество группы в соцсети «Вконтакте»

Рок-группы России
Панк-рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Сибирский панк
Музыкальные коллективы Омска